Velika nagrada Avstralije 1985 je bila šestnajsta zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1985. Odvijala se je 3. novembra 1985.

Dirka 

|-
! 1
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Honda
| 82
| 2:00:40,473
| 3
| 9
|-
! 2
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Renault
| 82
| + 43,130 s
| 20
| 6
|-
! 3
| 25
|  Philippe Streiff
| Ligier-Renault
| 82
| + 1:28,536
| 18
| 4
|-
! 4
| 4
|  Ivan Capelli
| Tyrrell-Renault
| 81
| +1 krog
| 22
| 3
|-
! 5
| 28
|  Stefan Johansson
| Ferrari
| 81
| +1 krog
| 15
| 2
|-
! 6
| 17
|  Gerhard Berger
| Arrows-BMW
| 81
| +1 krog
| 7
| 1
|-
! 7
| 24
|  Huub Rothengatter
| Osella-Alfa Romeo
| 78
| +4 krogi
| 25
|  
|-
! 8
| 29
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Motori Moderni
| 78
| +4 krogi
| 23
|  
|-
! Ods
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Renault
| 62
| Motor
| 1
|  
|-
! Ods
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 61
| Prenos
| 5
|  
|-
! Ods
| 1
|  Niki Lauda
| McLaren-TAG
| 57
| Trčenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 16
|  Derek Warwick
| Renault
| 57
| Prenos
| 12
|  
|-
! Ods
| 3
|  Martin Brundle
| Tyrrell-Renault
| 49
| Odstop
| 17
|  
|-
! Ods
| 8
|  Marc Surer
| Brabham-BMW
| 42
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 22
|  Riccardo Patrese
| Alfa Romeo
| 42
| Izp. sistem
| 14
|  
|-
! Ods
| 19
|  Teo Fabi
| Toleman-Hart
| 40
| Motor
| 24
|  
|-
! Ods
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 37
| Puščanje olja
| 11
|  
|-
! Ods
| 20
|  Piercarlo Ghinzani
| Toleman-Hart
| 28
| Sklopka
| 21
|  
|-
! Ods
| 2
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 26
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 15
|  Patrick Tambay
| Renault
| 20
| Prenos
| 8
|  
|-
! Ods
| 33
|  Alan Jones
| Lola-Hart
| 20
| El. sistem
| 19
|  
|-
! DSQ
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 18
| Diskvalifikacija
| 10
|  
|-
! Ods
| 7
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 14
| Ogenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 23
|  Eddie Cheever
| Alfa Romeo
| 5
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Honda
| 1
| Prenos
| 2
|  
|}

Formula 1 sezona 1985
1985